Ке́нвуд () — название нескольких населённых пунктов, нейборхудов и районов, в основном в США.

США 
Населённые пункты
  — неикорпорированная коммуна и статистически обособленная местность в Калифорнии.
  — статистически обособленная местность в Огайо.

Районы и нейборхуды
  — район в Чикаго, штат Иллинойс.
 
  — нейборхуд в Олбани, штат Нью-Йорк.
  — исторический район в Иниде, штат Оклахома.
  — исторический район в Сент-Питерсберге, штат Флорида.

Дома́ в Англии 
  — дом в Вейбридже, которым с 1964 по 1968 год владел Джон Леннон.
 Кенвуд-хаус — исторический особняк в Лондоне, Великобритания.

Компании 
 Kenwood Corporation — японский производитель видео- и аудиоэлектроники, раций и т. п.
 Kenwood Limited — английский производитель кухонной бытовой техники.